William Gowers ist der Name folgender Personen:

* William Frederick Gowers (1875–1954), britischer Kolonialbeamter
 William Richard Gowers (1845–1915), britischer Neurologe
 William Timothy Gowers (* 1963), britischer Mathematiker